Ряшів () — воєводське місто в Польщі, на річці Віслок.
 Ряшів (Словаччина) () — село в Словаччині, Бардіївському окрузі Пряшівського краю.